Ammonit steht für:

 Ammoniten, eine ausgestorbene Teilgruppe der Kopffüßer
 Ammonit (Roman), Roman von Nicola Griffith von 1992
 den Sprengstoff Ammonium-Dynamit

Siehe auch:
 Ammonite